II. Antipatrosz  ( Görögül : Ἀντίπατρος Βʹ ὁ Μακεδών) makedón király, Kasszandrosz  és Thesszaloniké fia volt , általa pedig Nagy Sándor unokaöccse. Kr.e. 297-től Kr.e. 294-ig uralkodott,  testvérével, V. Alexandrosszal közösen . Végül meggyilkolta anyját és eltaszította fivérét a trónról. Alexandrosz Pyrrhus és Démétriosz felé fordult segítségért, viszont Démétriosz megdöntette Antipatrosz hatalmát.  Lüszimakhosz  megölte a bukott királyt, miután az elmenekült Thrákiába. A felesége  Euridiké volt, apai unokatestvére, aki Lüszimakhosz lánya volt.

Források 
 http://www.attalus.org/translate/justin2.html#16.2

Makedón uralkodók